Moon (film), een Britse film uit 2009
 Moon (band), een voormalige band uit het Verenigd Koninkrijk
 Moon (Arcane), een studioalbum van Arcane uit 2017
 Sun Myung Moon, leider van de Verenigingskerk
 Moon-sur-Elle, plaats in Frankrijk
 Mun (rivier), Thailand
 Uitgeverij Moon, een Nederlandse uitgeverij